Дениев — чеченская фамилия. Известные носители:
 Дениев, Альви Алиевич (1932—1985) — актёр, народный артист Чечено-Ингушской АССР.
 Дениев, Якуб Ильясович — политик, бывший глава администрации Чечни.